Баркисиме́то () — город на северо-западе Венесуэлы, столица и крупнейший город штата Лара.

Население — 1 018 900 жителей (2009).

Расположен в горной долине хребта Кордильера-де-Мерида, в 260 км западнее Каракаса, с которым соединён железной дорогой и шоссе.

Город основан в 1552 году Хуаном де Вильегас преимущественно для эксплуатации предполагавшихся в его окрестностях золотых рудников и названный им в честь его родины Новой Сеговией.

Сильно пострадал во время землетрясения 1812 года.

Центр кожевенной и табачной промышленности. Центр сельскохозяйственного региона, где выращиваются кофе, сахар, какао.

Действует университет Лисандро Альварадо, основанный в 1963 году.

23 ноября 2012 года в городе запущено троллейбусное движение.

Примечания 

 
Города-миллионеры Венесуэлы